

Astronomia 
 Aquila – costellazione dell'emisfero boreale
 Nebulosa Aquila – ammasso di stelle nella costellazione del Serpente

Persone 
 Aquila (I secolo a.C.-I secolo a.C.) – letterato romano
 Aquila (I secolo) – martire cristiano
 Tiberio Giulio Aquila Polemeano (I secolo-II secolo) – politico romano
 Aquila di Sinope (II secolo) – traduttore greco
 Furio Sabino Aquila Timesiteo (190 circa-243) – politico romano
 Aquila Romano (III secolo) – grammatico romano
 János Aquila (1350-1406) – architetto e pittore ungherese
 Caspar Aquila (1488-1560) – teologo tedesco
 Pietro Aquila o Pietro dell'Aquila (1630-1692) – pittore e incisore italiano
 Francesco Faraone Aquila o Francesco Faraone dell'Aquila (1676-1740) – incisore italiano

Sport 
 Aquila Azzurra Trani – società pallavolistica italiana con sede a Trani
 Aquila Basket Trento – società cestistica italiana con sede a Trento
 Aquila Montevarchi – società calcistica italiana con sede a Montevarchi

Storia 
 Aquila – simbolo di Roma antica
 Aquila – contrada di Siena

Geografia

Italia 
 Aquila d'Arroscia – comune nella provincia di Imperia (Liguria)
 L'Aquila, già Aquila e Aquila degli Abruzzi – capoluogo dell'Abruzzo
 Punta dell'Aquila – montagna delle Alpi Cozie nella città metropolitana di Torino (Piemonte)
 Monte Aquila – montagna dell'Appennino (Abruzzo)
Aquila – torrente della Liguria

Messico 
 Aquila – municipalità dello stato di Michoacán
 Aquila – municipalità dello stato di Veracruz

Svizzera 
 Aquila – ex comune ora frazione di Blenio, comune nel distretto di Blenio (Cantone Ticino)
 Cima di Aquila – cima del Pizzo di Cassimoi, montagna delle Alpi dell'Adula nelle Alpi Lepontine (Canton Grigioni e Cantone Ticino)

Trasporti 
 Aquila Italiana – azienda automobilistica italiana
 Bristol Aquila – motore aeronautico prodotto dall'azienda britannica Bristol Engine Company
 Hyosung Aquila – motocicletta prodotta dall'azienda sudcoreana Hyosung

Unità militari 
 3º Reggimento di sostegno AVES "Aquila" – unità di supporto tecnico logistico dell'Esercito italiano
 Aquila – avviso della Marina del Regno delle Due Sicilie
 Aquila – corvetta della Regia Marina militare italiana
 Aquila – esploratore della Regia Marina militare italiana
 Classe Aquila – classe di esploratori della Regia Marina militare italiana
 Aquila – portaerei della Marina militare italiana
 Aquila Valiera – vascello della Marineria veneziana

Altro 
 Aquila – in alimentazione, insaccato originario dell'Aquila
 Aquila – in araldica, simbolo usato negli stemmi
 Aquila di Eatonton – in arte, scultura dei nativi americani situata a Eatonton (Stati Uniti d'America)
 Aquila – nella Bibbia, simbolo del tetramorfo e di Giovanni apostolo ed evangelista
 Aquile – in letteratura, razza nell'universo immaginario fantasy di Arda dello scrittore J. R. R. Tolkien
 Aquila – in onomastica, nome proprio di persona islandese maschile e femminile
 Aquila – in zoologia, genere di uccelli dell'ordine dei Falconiformi
 Aquila – nella fantascienza, astronave immaginaria della serie televisiva Spazio 1999
Aquila – società italiana del XX secolo attiva nella raffinazione di petrolio e distribuzione di carburanti

Pagine correlate 
 Aquila africana (disambigua)
 Aquila bianca
 Aquila imperiale
 Aquila nera
 Aquila pescatrice
 Aquila solitaria
 L'aquila (disambigua)
 Monte Aquila
 Aquilo